Universitas steht für:

 Universitas magistrorum et scholarium, siehe Universität 
 Universitas (Zeitschrift), deutsche Wissenschaftszeitschrift
 (905) Universitas, ein Asteroid des Hauptgürtels
 UNIVERSITAS Austria, österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband
 Universitas Verlag, zwei deutsche Buchverlage
 Universitas (Süditalien), mittelalterliche Verwaltungseinrichtungen Süditaliens

Siehe auch:
 Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus